Scandella ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Scandella (* 1936), Schweizer Eishockeyspieler
 Giambattista Scandella (1770–1798), italienischer Mediziner und Wissenschaftler
 Giulio Scandella (* 1983), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 John Baptist Scandella (1821–1880), Bischof von Gibraltar
 Marco Scandella (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler